Pingxiang kan syfta på:

 Pingxiang – en stad på prefekturnivå i Jiangxi-provinsen i södra Kina
Pingxiang, Chongzuo – en stad på häradsnivå i Guangxi-regionen;
Pingxiang, Xingtai – ett härad i Hebei-provinsen.
Pingxiang (häradshuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 35,21, long 105,25) 

WP:Projekt Kina